Pimpinella trachycarpum är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Pimpinella trachycarpum ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
trachycarpum